

Persone
 Anatoly Bose, nato Anatolij Kolesnikov (1988) – cestista kazako naturalizzato australiano
 Andrej Kolesnikov (1977-2022) – generale russo
 Evgenij Kolesnikov (1985) – cestista russo
 Kliment Kolesnikov (2000) – nuotatore russo
 Leonid Kolesnikov (1937-2010) – nuotatore sovietico
 Michail Kolesnikov] (1966) – ex calciatore sovietico, dal 1991 russo
 Nikolaj Kolesnikov (1952) – ex sollevatore sovietico
 Nikolaj Kolesnikov (1953) – ex velocista sovietico

Altro
 14354 Kolesnikov – asteroide della fascia principale